Тип «Суон» () — серия австралийских фрегатов 1960-х годов. Были созданы как дальнейшее развитие противолодочных фрегатов типа «Ярра», в свою очередь являвшихся вариантом британского типа «Уитби», но также воплотили в себе многие улучшения, введённые на более новых британских фрегатах типа «Линдер». В 1965—1971 годах были построены два фрегата типа «Суон», заказанные вместо двух отменённых фрегатов типа «Ярра». В 1984—1985 годах оба корабля прошли модернизацию, заключавшуюся в установке более современных противолодочного вооружения и гидролокаторов. Сняты с вооружения фрегаты типа «Суон» были в 1996—1998 годах, с началом ввода в строй современных фрегатов типа «Анзак».

Представители

Литература